Piqua ist der Name folgender Orte:

Piqua (Kansas)
Piqua (Kentucky)
Piqua (Ohio)